16-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1971 Ballon d’Or)»
28 декабря 1971 года

Золотой мяч: 
 Йохан Кройф

(первый раз)

< 15-я Церемонии вручения 17-я >
Золотой мяч 1971 года (фр. 1971 Ballon d’Or) — 16-я ежегодный приз, вручаемый журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1343 France Football 28 декабря 1971 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды стал голландский нападающий «Аякса» Йохан Кройф, набравший рекордные 116 баллов. Он опередил Сандро Маццолу и Джорджа Беста. Кройф стал первым голландским футболистом и первым игроком «Аякса» — обладателем данной награды.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1971 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1971 году